

Топонім 

 Кучар (або «Куча») — оазис в окрузі Аксу Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР, адміністративний центр повіту Куча.
 Кучар (або «Куча») — стародавня буддійська держава, що простягалася вздовж північної крайки пустелі Такла-Макан по північному маршруту Великого Шовкового шляху між Карашаром на схід і Аксу на захід.

Прізвище 

 Метт Кучар () — американський гольфіст, олімпійський медаліст.
 Теодор Кучар () — американський диригент.